Strigocis är ett släkte av skalbaggar. Strigocis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampborrare
Strigocis